Stylocheiron är ett släkte av kräftdjur. Stylocheiron ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysräkor
Stylocheiron